Der Dreiband Grand Prix 1988/3 war das 11. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 20. bis zum 22. Mai 1988 in Antwerpen statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als "BELGIAN OPEN 1988" ausgetragen.

Geschichte 
Der Belgier Raymond Ceulemans gewann als einer der Favoriten das Turnier. Für die Überraschung sorgte der Amerikaner Allen Gilbert aus Los Angeles. Er kam ins Finale und besiegte im Halbfinale Torbjörn Blomdahl glatt in drei Sätzen. Platz drei belegte Ludo Dielis aus Deurne.

Turniermodus 
Acht BWA-Spieler waren gesetzt. Acht ausgeloste Spieler waren auch gesetzt. In einer Qualifikation wurden die acht restlichen Plätze für das Hauptturnier ausgespielt. Das Turnier wurde in der ersten Runde auf zwei und danach auf drei Gewinnsätze bis 15 Punkte gespielt.

Bei MP-Gleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Abschlusstabelle

KO-Runde

Spiel um Platz 3

Einzelnachweise 

1988/3
Karambolageveranstaltung 1988
Billardturnier in Antwerpen